Die NGC-Objekte von 4501 bis 5000



Nr. 4501 bis 4600

Nr. 4601 bis 4700

Nr. 4701 bis 4800

Nr. 4801 bis 4900

Nr. 4901 bis 5000

Legende 

 Liste Ngcobjekte 4501
Ngcobjekte 4501